A román cirill ábécét 1860 előtt használták a román nyelv írására. Akkor tértek át a latin betűs mai ábécé használatára. Az áttérés néhány éves időszakában használtak egy  átmeneti ábécét, amely vegyesen tartalmazott latin és cirill betűket is.

A göröghöz hasonlóan, itt is viseltek egyes betűk számértékeket.

Ez az írás nem azonos a Moldovában 1940 és 1989 között használttal (lásd Moldáv ábécé).

Az ábécé

Jegyzetek

Cirill eredetű ábécék
Cirillabece